Иван Дружинин:
 Дружинин, Иван Александрович (1832—1889) — начальник Тульского оружейного завода в 1889 году, генерал-майор.
 Дружинин, Иван Георгиевич (1904—1988) — советский учёный-химик, академик АН Киргизской ССР.